Elmendorf ist der Name folgender Orte:
 Brennerei Elmendorf, ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäudeensemble in Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Burg Elmendorf, eine abgegangene Turmhügelburg bei Elmendorf (Bad Zwischenahn)
 Elmendorf (Kentucky), im Fayette County 
 Elmendorf (Texas), ein Dorf im Bexar County im US-Bundesstaat Texas
 Elmendorf (Bad Zwischenahn), ein Ortsteil von Bad Zwischenahn in Niedersachsen
 Elmendorf Air Force Base, ein Fliegerhorst der US-Luftwaffe in Alaska
 Elmendorf Reformed Church, eine ins National Register of Historic Places aufgenommene Kirche in Manhattan, New York City 

Elmendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Elmendorf (* 1949), US-amerikanischer Footballspieler
 Hugh Merle Elmendorf (1895–1933), US-amerikanischer Testpilot
 Lucas Elmendorf (1758–1843), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Elmendorfer Holz
 Elmendorff